Jméno a příjmení George Clinton nosí více sobností:

 George Clinton (viceprezident) (1739–1812), americký právník, voják a politik
 George Clinton (hudebník) (* 1941), americký funkový hudebník
 George Clinton (ragbista) (1924–cca 2009), americký ragbista